Ionescu:
 Adrian Ionescu (fotbalist 1958) (n. 1958), fotbalist român
 Adrian Ionescu (fotbalist 1985) (n. 1985), fotbalist român
 Adrian-Silvan Ionescu (n. 1952), istoric și critic de artă român
 Alexandru Ionescu (n. 1932), deputat român
 Alexandru Ionescu (bober) (1903-1987), bober român
 Alexandru C. Ionescu (n. 1932), istoric și scriitor român
 Alexandru Ionescu-Ghibericon (1891-1960), actor român
 Anamaria Ionescu (n. 1976), prozator și jurnalist român
 Anca Ionescu (1982), handbalistă română
 Andrei Ionescu (n. 1988), jucător de fotbal român
 Anton Ionescu (n. 1939), deputat român
 Atanasia Ionescu-Albu (1935-1990), gimnastă română
 Bogdan Ionescu (n. 1949), deputat român
 Bondoc Ionescu-Crum (1915-1994), atlet și antrenor de fotbal român
 Carmen Ionesco (născută Ionescu; n. 1951), atletă canadiană din România
 Carmen Ionescu (actriță) (n. 1956), actriță română
 Carmen Ionescu (gimnastă) (n. 1985), gimnastă română
 Cazimir Ionescu (n. 1946), politician român
 Cătălin Ionescu (n. 1958), scriitor român și realizator de emisiuni radio
 Claudiu Eugen Ionescu (n. 1959), handbalist român
 Claudiu Mircea Ionescu (n. 1983), fotbalist român
 Claudiu Mihai Ionescu (n. 1984), fotbalist român
 Constantin Al. Ionescu-Caion (1882-1918), jurnalist și poet român
 Constantin Dudu Ionescu (n. 1956), politician și deputat român
 Constantin Ionescu (general) (1882-1973), general și om politic român
 Constantin Ionescu (primar de Chișinău), politician român, primar al orașului Chișinău
 Constantin Ionescu (șahist) (n. 1958), mare maestru în șah român
 Constantin N. Ionescu (1905-1956), chimist și farmacist român
 Constantin Ionescu Gulian (1914-2011), filosof evreu român
 Constantin Ionescu-Mihăești (1883-1962), medic român
 Constantin Ionescu-Mihăilești, biolog român
 Constantin Ionescu-Târgoviște (n. 1937), medic român
 Cornel Mihai Ionescu (1941-2012), eseist și traducător român
 Cornelia Ionescu (n. 1953), deputat român
 Corneliu Ionescu (n. 1956), pictor român
 Corneliu „Bibi” Ionescu (n. 1945), basist și om de afaceri român
 Crăciun Ionescu, scriitor român
 Cristian Ionescu (n. 1978), fotbalist român
 Dan Ionescu (politician) (n. 1956), deputat român
 Daniel Ionescu (n. 1948), deputat român
 Daniel Ionescu-Dion (n. 1955), artist plastic și jurnalist
 Daniela Smaranda Ionescu (n. 1939), deputat român
 Dimitrie Ionescu-Berechet (1896-1969), arhitect român
 Doru-Alexandru Ionescu (n. 1971), jucător de șah român 
 Dumitru Ionescu (1901 - 1985), matematician român
 Elena Ionescu (n. 1988), cântăreață română
 Elisabeta Ionescu (1953-2019), handbalistă română
 Emanoil Ionescu (1893-1949), general inspector aviator român
 Emilian Ionescu (1897-1984), general român
 Eugen Ionescu, , 1909-1994), scriitor de limbă franceză originar din România
 Florin Ionescu (n. 1971), atlet român
 Gheorghe Ionescu (politician) (n. 1937), politician și deputat român
 Gheorghe Ionescu Gion (1909-1999), cântăreț român
 Gheorghe Ionescu Gion (actor) (1922-1980), actor român
 Gheorghe Ionescu-Gion (istoric) (1857)-1904), istoric, ziarist și publicist român
 Gheorghe Ionescu-Sisești (1885-1967), agronom român
 Gheorghe Ionescu-Sinaia (1888-1969, general român
 Ghiță Ionescu (1913-1996), diplomat și profesor român
 Gică Ionescu-Găină (n. 1894), compozitor român
 Goga Ionescu (1891-1981), inginer român
 Gore Ionescu (1902-1957), violonist și lăutar român
 Grigore Ionescu (1904-1992), arhitect român
 Grigore Ionescu (operator de film) (1926-1978), operator și director de imagine de film român
 Haralambie Ionescu (1913-1977), gravor român
 Ioan Ionescu-Dolj (1875-1947), jurist român
 Ilarion Ionescu-Galați (n. 1937), violonist și dirijor român
 Ion Ionescu (fotbalist) (n. 1938), fotbalist român
 Ion Ionescu (deputat) (n. 1930), deputat român
 Ion Ionescu de la Brad (1818-1891), revoluționar pașoptist român
 Ion Ionescu-Bizeț (1870-1946), inginer și matematician român
 Ion V. Ionescu (n. 1936), jucător și antrenor de fotbal român
 Irina Ionescu (* 1973), jucător de șah român
 Jean Ionescu, muzician și dirijor român
 Jean Ionescu (1928-1994), actor român
 Luigi Ionescu (1927-1994), cântăreț român
 Lucian Ionescu (actor), actor român
 Lucian Ionescu (general), general român
 Marian Ionescu (n. 1929), chirurg cardiolog român 
 Marian Costel Ionescu (n. 1947), deputat român
 Marin Ionescu Dobrogianu (n. 1866-1938), militar și istoric român
 Marin Florea Ionescu (1899-1967), activist ilegalist comunist român
 Marina Ionescu (n. 1942), deputat român
 Marius Ionescu (1949-2009), actor român
 Mihaela Ionescu (n. 1949), deputat român
 Mihai Ionescu (1936-2011), fotbalist român
 Mihai Andrei Ionescu (1900-1988), entomolog român
 Mircea Ionescu-Quintus (1917-2017), un scriitor, politician și jurist român
 Nae Ionescu (1890-1940), filozof, teolog ortodox-român, logician, pedagog (profesor universitar) și jurnalist român
 Nicolae Ionescu (publicist) (1820-1905), publicist și politician român
 Nicolae Ionescu (politician) (n. 1944), politician
 Nicolae Ionescu-Pallas (1932-2017), fizician român
 Nicolae Ionescu-Sisești, (1888-1954), medic neurolog român
 Niculae Ionescu (n. 1933), chimist român
 Oana Ionescu (n. 1962), producătoare română
 Octavian Ionescu (n. 1990), fotbalist român
 Ovidiu Ionescu (n. 1989), jucător de tenis de masă română
 Petrică Ionescu (n. 1946), regizor, scenograf și dramaturg român
 Radu Ionescu (1930-2005), cercetător, autor și critic român
 Raicu Ionescu-Rion (1872-1895), militant socialist, critic literar și publicist român
 Răzvan Ionescu (n. 1967), deputat român
 Romanița Ionescu (n. 1977), actriță română 
 Roxana Ionescu (n. 1985), persoană de televiziune română 
 Sabrina Ionescu (1997), jucătoare de baschet americană
 Silvan Ionescu (1909-1999), grafician român
 Stejar Ionescu (1898-1928), avocat și romancier român
 Șerban Ionescu (1950-2012), actor român
 Ștefan Ionescu (n. 1881), general român
 Ștefan Cristian Ionescu (1948), jurist român
 Ștefan Ionescu-Valbudea (1856-1918), sculptor și profesor român
 Take Ionescu (1858-1922), politician și prim-ministru al României
 Teodor Ionescu (1882-1953), general român
 Theodor D. Ionescu (1898-1990), inginer chimist român
 Theodor V. Ionescu (1899-1988), fizician și inventator român.
 Thoma Ionescu (1860-1926), medic chirurg și anatomist român
 Titus Gheorghe Ionescu, pilot român
 Toni Ionescu (n. 1969), actor român
 Traian Ionescu (1923-2006), fobalist și antrenor de fotbal român
 Valentin Ionescu (n. 1961), jurist și politician român
 Vali Ionescu (n. 1960), săritoare în lungime română
 Vasile Ionescu (n. 1930), deputat român
 Vasile Ionescu-Varo (1887-1966), sculptor român
 Vasile Constantin Niculae Ionescu-Galbeni (n. 1926), deputat român
 Viorica Ionescu (* 1960), jucător de șah român
 Vlad Ionescu (1938-2000), inginer român

Vezi și 
 Iovan (Jovan); Jovanović (Iovanovici)
 Ioan; Ioanovici
 Ivan; Ivanovici (Ivanović)
 Ion; Jonović
 Ionel

Nume de familie românești